Jobin ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Jobin (* 1982), Schweizer Forscherin
 Antoine Joseph Jobin (1889–1972), US-amerikanischer Romanist kanadischer Herkunft
 Bernhard Jobin (vor 1545–1593), deutscher Drucker und Verleger
 David Jobin (* 1981), Schweizer Eishockeyspieler
 Francis Lawrence Jobin (1914–1995), kanadischer Politiker
 Gilles Jobin (* 1964), Schweizer Balletttänzer und Choreograf
 Tobias Jobin (15./16. Jh.), deutscher Drucker-Verleger, Sohn von Bernhard Jobin
 Raoul Jobin (1906–1974), kanadischer Operntenor

Siehe auch:
 Jobim